Маклорен, Колин (1698—1746) — шотландский математик.
 Маклорен — крупный древний ударный кратер в восточной экваториальной области видимой стороны Луны.